Торстен Хас (), известен също с псевдонима Ким Годал (), е поет, драматург, романист, писател и библиотекар. Например той е написал Bibliotheken für Dummies. Книгата е публикувана през октомври 2019 г. и е препечатана два пъти поради голямото търсене. Близо 60 000 книги бяха заявени до края на 2020 г. Книгата е получила няколко рецензии и се използва в много университети. Примери:
Библиотека на университета в Тюбинген,
Библиотека на университета в Бохум,
Библиотека на Техническия университет в Бинген.,

Произведения

Романи и новели 
 Das Kartenhaus : ein Betrugs-Roman (2002)
 Der König des Schreckens :  ein Vatikan-Krimi  (2013)
 Männchensache : Rechtsfälle zur Vorbereitung im Geschlechterkampf – Roman (2009)
 Morddeich : und andere Kurzprosa (2021)
 Die Schwarze Zeit : ein Mittelalter-Roman (2006)
 Die Schwarze Zeit II : Aphrodites Puppen – Roman (2007)
 Die Schwarze Zeit III : Metathronos – Roman (2008)
 Die Schwarze Zeit IV : Agonie – Roman (2009)
 Die Schwarze Zeit V : Staub – Roman (2010)
 Die Schwarze Zeit VI : Terra re-mota – Roman (2011)
 Totenmelodie : ein Kurpfalz-Krimi (2017)
 Totenquintett : ein Kurpfalz-Krimi (2018)
 Totentraum : ein Kurpfalz-Krimi (2019)

Драми 
 En Nuit : Dramolett (2021)
 Omega oder Das Hochzeitsmahl : Drama (2020)
 Die Staatsschuld – In a State of Bonds : Drama (2003)

Стихотворения
 Das Christkind taumelt betrunken im Wald, der Weihnachtsmann torkelt nicht minder : Winter- und Weihnachts-Gedichte (2020)
 Es wiehert der Gaul, es graset das Pferd. Es machte auch nichts, wär’s mal umgekehrt : Liebes-Gedichte und andere (2020)

Други
 Bibliotheken für Dummies (2019); заедно с Детлев Шнайдер-Зюдърланд ()
 Arbeitgebermarke Bibliothek mit k(l)einem Budget : eine Einführung mit Übungen (2021)
 Vahīṅ dekhiye : Festschrift für Hellmut Vogeler (1996); като редактор
 Das Ende der Gemütlichkeit : Entwurf eines Fundraising-Konzepts für kleinere und mittlere Wissenschaftliche Bibliotheken  (2021)
 Dieses Buch ist für die Tonne : Einführung in den klassischen Zynismus (Kynismus) (2020); заедно с Максимилиан Спанбрукер ()
 Wohnriester und Erbbau : ein aktuelles Fallbeispiel (2021)
 Der Verlust der Magie : Essays, Polemiken, Satiren (2021)
 Die Rezensionen, том A,1 (2021)
 Die Rezensionen, том A,2 (2021)
 Die Rezensionen, том A,3 (2021)
 Die Rezensionen, том B,1 (2021)
 Die Rezensionen, том B,2 (2021)

Бележки

Външни препратки 
 Библиотечен каталог KVK (Германия, Австрия, Швейцария, WorldCat): Резултати от търсенето Torsten Haß
 Библиотечен каталог KVK (Германия, Австрия, Швейцария, WorldCat): Резултати от търсенето Kim Godal

Германски драматурзи
Германски поети
Германски писатели
Германски романисти
Германски библиотекари